Kampung Raja (Indonesië), een dorp in Indonesië
Kampung Raja (Maleisië), een dorp in Maleisië